Denis Clerc ist der Name folgender Personen:

* Denis Clerc (Politiker) (1935–2012), Schweizer Politiker (SP)
 Denis Clerc (Ökonom) (* 1942), französischer Ökonom und Journalist